Вячесла́в Кузнецо́в:
 Кузнецов, Вячеслав Александрович (1902—1984) — советский авиаконструктор.
 
 Кузнецов, Вячеслав Владимирович (род. 1955) — белорусский композитор.
 Кузнецов, Вячеслав Геннадьевич (род. 1989) — российский шоссейный велогонщик.
 Кузнецов, Вячеслав Михайлович (1962—2011) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Кузнецов, Вячеслав Семёнович (1932—2016) — советский и российский учёный, специалист по истории Китая.
 Кузнецов, Вячеслав Юрьевич — депутат ГД РФ.